Unter einem kompakten Stern oder kompakten Objekt () versteht man in der Astronomie den ausgebrannten Überrest eines ehemaligen Sterns. Diese Objekte zeichnen sich durch eine enorm hohe Dichte aus. In ihnen findet keine Kernfusion mehr statt. Je nach Masse des Objekts handelt es sich dabei um einen Weißen Zwerg, einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch.
Abgesehen von diesen bestätigten Typen kompakter Sterne gibt es auch weitere hypothetische Klassen, welche bisher jedoch nicht bestätigt sind. Ein Beispiel für einen hypothetischen kompakten Stern wäre der Quarkstern.

Literatur

Weblinks 
 

Sternklasse